Ротвайль:

 Ротвайль — небольшой исторический город в земле Баден-Вюртемберг, на юго-западе Германии.
 Ротвайль — район в Германии. Центр района — город Ротвайль. Район входит в землю Баден-Вюртемберг.